Łomnica est le nom de :

Toponymie
En Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Łomnica, village du powiat de Jelenia Góra
 Łomnica, village du powiat de Wałbrzych 
 Łomnica, village du powiat de Zgorzelec

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Łomnica, village du powiat de Czarnków-Trzcianka 
 Łomnica, village du powiat de Nowy Tomyśl

dans la voïvodie de Lublin
 Łomnica, village du powiat de Włodawa

dans la voïvodie de Mazovie 
 Łomnica, village du powiat de Garwolin
 Łomnica, village du powiat de Siedlce

dans la voïvodie d'Opole 
 Łomnica, village

Voir aussi